Субантарктический пингвин, или папуанский пингвин () — вид из рода антарктических пингвинов (Pygoscelis) семейства пингвиновых, родственный пингвинам Адели и антарктическим пингвинам.

Таксономия 
Согласно последним исследованиям, вид должен быть разделен на комплекс видов, состоящий из четырёх морфологически подобных друг другу, но при этом отдельных таксонов: P. papua sensu stricto, P. ellsworthi, P. taeniata, и впервые описанный вид Pygoscelis poncetii.

Внешний вид 
После императорских и королевских пингвинов, субантарктический — самый крупный пингвин. Самцы достигают веса 9 кг, а самки — 7,5 кг, рост взрослых особей — 75—90 см. Под водой папуанские пингвины достигают скорости 36 км/ч, что делает их быстрейшими из всех пингвинов. Глубина погружения может достигать двухсот метров. Питаются субантарктические пингвины крилем, реже — мелкой рыбой.

Верхняя (задняя) часть пингвинов — чёрная, тёмно-серая, спереди белая. Клюв — оранжево-красный или красный с чёрным концом, лапы — оранжевые или тёмно-оранжевые.

Ареал 
Гнездовая область ограничена Антарктикой и субантарктическими островами (Фолклендские, Южная Георгия, Кергелен, Херд, Южные Оркнейские, Принца Эдуарда и Южные Сандвичевы). Численность мировой популяции составляет 320 тыс. пар. Гнездится колониями, насчитывающими, как правило, несколько сотен пар. Колонии каждый год перемещаются на несколько метров от предыдущего положения, но иногда по непонятным причинам могут переместиться на многие километры.

В культуре 
 В честь представителей этого вида назван один из дистрибутивов GNU/Linux из-за того, что они являются самыми быстрыми водоплавающими пингвинами — в воде их скорость может достигать 36 км/ч.
 В американской комедии 2011 года «Пингвины мистера Поппера» наряду с Джимом Керри главную роль исполняют 6 субантарктических пингвинов.

Галерея

Ссылки 

 Информация о папуанском пингвине
 70South. Папуанский пингвин
 Вокруг Света. Рождённые не летать.
 http://www.prima-tv.ru/news/28826-samykh_bystrykh_v_mire_papuanskikh_pingvinov_segodnya_privezli_v_roev_ruchejj/ — папуанские пингвины в красноярском зоопарке (видео).

Примечания 

Антарктические пингвины
Животные, описанные в 1781 году
Птицы Антарктики